Unter Führungsinformationssystem versteht man

 ein System, das dem Management Informationen über die Organisation zur Verfügung stellt, siehe Führungsinformationssystem (Wirtschaft)
 ein System zur Unterstützung militärischer Führungsprozesse, siehe Führungssystem